Sporazum u Saint-Germain-en-Layeu (1570.)
 Sporazum u Saint-Germain-en-Layeu (1632.), ugovor potpisan 29. ožujka 1632. godine, kojime je Engleska vratila Francuskoj kontrolu nad Novom Francuskom (Québec)  nakon što je zauzela to područje 1629. godine.
 Sporazum u Saint-Germain-en-Layeu (1679.)
 Sporazum u Saint-Germain-en-Layeu (1919.)